Скумпия:
 Скумпия — род листопадных растений, кустарников или деревьев, семейства Сумаховые.
 Скумпия кожевенная — растение семейства Сумаховые, вид рода Скумпия.
 Скумпия — село в Фалештском районе Республики Молдова.